International Championship 2018 – siódmy duży turniej rankingowy sezonu snookerowego 2018/2019. Rozegrany został w Daqing w Chinach w dniach 28 października – 4 listopada 2018 roku.

Nagrody 
Zwycięzca: £ 175 000
II miejsce: £ 75 000
Półfinalista: £ 32 000
Ćwierćfinalista: £ 21 500
Runda 3: £ 13 500
Runda 2: £ 8 500
Runda 1: £ 4000

Najwyższy break turnieju: £ 3000

Pula nagród: £ 775 000

Drabinka turniejowa

Fazy wstępne

Fazy finałowe

Finał

Breaki stupunktowe turnieju zasadniczego 

 146, 142, 129, 127, 125, 120, 120, 119, 112, 108, 103, 102, 101, 101  Mark Allen
 144, 127, 127, 115, 110  Matthew Stevens
 142, 137  Alfred Burden
 140, 107, 106  Michael Holt
 139, 103  Martin Gould
 137, 133, 131, 124, 117, 102, 100  Mark Selby
 137, 116, 104  Zhao Xintong
 137, 104  Yan Bingtao
 136  Hossein Vafaei
 135, 127, 125, 121, 119, 113, 113, 113, 101, 101  Neil Robertson
 135  Zhou Yuelong
 133, 128, 112, 111, 106, 103, 102  Jack Lisowski
 133, 111  Ryan Day
 132, 107  Allister Carter
 132, 105  Barry Hawkins
 131, 123  Chang Bingyu
 131  Li Yuan
 130  Stuart Bingham
 130  Liang Wenbo
 129  Graeme Dott

 128, 112  Ding Junhui
 128  Mark King
 124, 103  Jimmy Robertson
 123, 119, 104  Judd Trump
 122, 116, 106  Stuart Carrington
 122  Liam Highfield
 121  Ben Woollaston
 116, 108, 105, 100  Marco Fu
 116, 105, 104  Eden Szaraw
 112  Robert Milkins
 110, 108, 108, 101  Noppon Saengkham
 110, 108, 101, 101  Akani Songsermsawad
 110  Jordan Brown
 110  Joe Perry
 106, 100  Tom Ford
 106  Mark Williams
 106  Luo Honghao
 101  Stephen Maguire
 101  Martin O’Donnell
 100  He Guoqiang

Kwalifikacje 
Mecze kwalifikacyjne rozegrane zostały w dniach 9-12 października 2018 w Barnsley Metrodome w Barnsley (pary nr. 1, 2, 7, 17, 35, 36 oraz 42 rozegrały swoje mecze podczas fazy telewizyjnej). Wszystkie spotkania zostały rozegrane w formacie „do 6 frame’ów”.

Breaki stupunktowe kwalifikacji 

 144  Matthew Selt
 142, 117, 117  Xiao Guodong
 137  Martin Gould
 135  Martin O’Donnell
 135  Michael Holt
 134, 109, 104  Mark King
 134  Ryan Day
 133, 106  Chris Wakelin
 132  Anthony McGill
 130  Peter Ebdon
 130  Adam Stefanów
 128, 101  Neil Robertson
 127  Andrew Higginson
 127, 107  Sam Craigie
 126  Oliver Lines
 125  Elliot Slessor
 123, 112  Stuart Bingham

 116  Sam Baird
 114  Tom Ford
 113  Stephen Maguire
 113, 100  Lu Ning
 111  Luo Honghao
 110  Robert Milkins
 108, 105  Hossein Vafaei
 108  Akani Songsermsawad
 107  Xu Si
 106  Michael Georgiou
 105, 102, 100  Judd Trump
 104  Allister Carter
 104  Fergal O’Brien
 104  Mei Xiwen
 102  Eden Szaraw
 101, 100  Kurt Maflin

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 International Championship 2018 w serwisie snookerworld.pl
 worldsnooker.com

International Championship
2018 w sporcie
2018 w Chinach